En Pologne, Mierzęcin est le nom de :

dans la voïvodie de Lubusz
 Mierzęcin, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Mierzęcin, village du powiat de Pułtusk,
 Mierzęcin, village du powiat de Sierpc.

dans la voïvodie d'Opole
 Mierzęcin, village de la gmina de Pawłowiczki,
 Mierzęcin, village de la gmina de Polska Cerekiew.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Mierzęcin, village.